Чемпіонат Польщі з футболу 1937 проводили з 4 квітня по 13 листопада. У змаганні брали участь 10 команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Краковія», для команди цей титул став четвертим в історії. Клубові «Домб» (Катовиці) в усіх матчах зарахована технічна поразка з рахунком 0:3, за те, що минулого сезону дав хабаря голкіперові «Шльонськ» (Свентохловиці) Мрузу в розмірі 300 злотих. Найкращими бомбардирами турніру стали відразу троє гравців — Артур Возняк, Єжи Восталь і Едмунд Левандовський (забили по 12 голів у ворота суперників).

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 
 12 —  («Вісла»),  (АКС), Едмунд Левандовський (ЛКС)

Чемпіони 
«Краковія»: , Зигмунт Гротинський (Zygmunt Grotyński); Вільгельм Гора, Роман Грюнберг, Юзеф Корбас, , Клеменс Маєран, Ян Пайонк, Здзислав Скальський, Чеслав Стронк, Юзеф Зембачинський, , Тадеуш Жувала, , Юзеф Стемпень, Ян Турецький, Влодзимеж Опйола, Станіслав Заставняк, Антоній Зелінський. Тренер — .

Фінальна група другої ліги 
На наступний сезон, до елітного дивізіону, путівки здобули варшавська «Полонія» і «Смігли» (Вільно).

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1937
Польща
1937 у Польщі